Агустин Рубио има више значења:
  Агустин Рубио, Рио Торо (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агустин Рубио, Санта Фе ла Закуалпа (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику